Інтерес (емоція) — емоція, стан організму людини, що активується і підтримується змінами і новизною.
 Інтерес (правовий термін) — прагнення особи, що не є конкретним суб'єктивним правом, проте не суперечить праву як такому.
 Інтерес економічний — мотив і стимул дій щодо отримання економічної вигоди.
 Інтереси національні — система цілей і завдань зовнішньої політики держави.